Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Aalborg Boldspilklub nelle competizioni ufficiali della stagione 2016-2017.

Maglie e sponsor
Lo sponsor tecnico per la stagione 2016-2017 è Hummel, mentre lo sponsor ufficiale è Spar Nord. La divisa casalinga è composta da una maglietta a strisce bianche e rosse, pantaloncini e calzettoni bianchi. Quella da trasferta è invece nera con motivi rossi sulle maniche.

Rosa

Calciomercato

Stagione

Superligaen 2016-2017

Statistiche
 Vittorie: 7
 Vittorie in casa: 5
 Vittorie in trasferta: 2
 Pareggi: 5
 Pareggi in casa: 3
 Pareggi in trasferta: 2
 Sconfitte: 7
 Sconfitte in casa: 3
 Sconfitte in trasferta: 4
 Gol fatti: 21
 Gol subiti: 30
 Differenza reti: -9
 Miglior marcatore: Christian Bassogog (4)
 Miglior vittoria: Aalborg 1-0 Lyngby, Aalborg 2-1 Randers e altre 5 partite
 Peggior sconfitta: Horsens 3-0 Aalborg e Esbjerg 3-0 Aalborg
 Vittoria con più gol segnati:  1-2  e  2-1  e altre 2 partite
 Sconfitta con più gol subiti: Silkeborg 5-3 Aalborg
 Partita con più gol: Silkeborg 5-3 Aalborg

Note 

2016-2017